Бернхардсвальд () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Регенсбург. Население составляет 5558 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 71,92 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии